Sant'Artemio – santo, dux Aegypti
Sant'Artemio – santo, martire con la moglie Candida e la figlia Paolina
Sant'Artemio – ex ospedale psichiatrico di Treviso